La música para el videojuego de acción-aventura y horror de supervivencia de 2013 The Last of Us, desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony Computer Entertainment, fue compuesta por el músico Gustavo Santaolalla. Música complementaria para el contenido descargable del juego The Last of Us: Left Behind fue compuesta por Santaolalla, Andrew Buresh, Anthony Caruso y Jonathan Mayer. Ambas bandas sonoras fueron producidas por Santaolalla, Mayer y Aníbal Kerpel, con segmentos separados grabados tanto en Los Ángeles como en Nashville. Santaolalla, conocido por su enfoque minimalista de la composición, estaba emocionado de trabajar en la banda sonora debido al enfoque del juego en los personajes y la historia. Comenzó a componer la música al principio del desarrollo del juego, con pocas instrucciones del equipo de desarrollo sobre el tono que pretendían. En colaboración entre ellos, el equipo y Santaolalla tenían como objetivo hacer que la banda sonora fuera emocional, en lugar de aterradora. Santaolalla utilizó varios instrumentos para componer la partitura, incluidos algunos que no le eran familiares.

El álbum de la banda sonora de The Last of Us se lanzó en iTunes en junio de 2013. Composiciones adicionales, incluidas algunas compuestas para Left Behind , se lanzaron en una segunda banda sonora en febrero de 2014. La recepción crítica de las bandas sonoras fue positiva, ya que los críticos consideraron que la música conectado adecuadamente con el juego. En particular, los críticos consideraron que el enfoque minimalista de la composición de la banda sonora coincidía con la jugabilidad. La música del juego fue nominada para numerosos premios. Varias pistas se hicieron populares y engendraron versiones y actuaciones en vivo.

Producción y composición 
Durante el desarrollo inicial de The Last of Us, el director creativo Neil Druckmann y el director del juego Bruce Straley compilaron pistas musicales que encontraron inspiradoras. Al buscar un compositor para trabajar en la música del juego, se dieron cuenta de que Gustavo Santaolalla compuso muchas de sus pistas compiladas. Straley describió la música de Santaolalla como "instrumentación orgánica, minimalista, disonancia y resonancia con los sonidos". El compositor acordó trabajar en la banda sonora del juego cuando Sony lo contactó. Después de escuchar el lanzamiento del juego, Santaolalla estaba emocionado de trabajar en el juego; anteriormente había querido componer para videojuegos, pero se negó a trabajar en aquellos sin un enfoque en la historia y los personajes.

Santaolalla comenzó a trabajar en The Last of Us temprano en su desarrollo. Druckmann no le dio instrucciones específicas, pero le ofreció las historias y los temas del juego. Santaolalla apreció esta libertad y sintió que ayudó a su proceso. Sintió la necesidad de "ir a un lugar más oscuro, más textural y no necesariamente melódico", al componer. El compositor prefiere componer mientras graba, ya que tiene poco conocimiento de lectura y escritura de partituras . Para desafiarse a sí mismo, Santaolalla utilizó una variedad de instrumentos únicos que eran nuevos para él, dando "un elemento de peligro e inocencia". Para algunas pistas, utilizó una guitarra desafinada, produciendo un ruido profundo. Para producir sonidos únicos, Santaolalla grabó en varias habitaciones, incluido un baño y una cocina. La canción principal se compuso en una variedad de charango llamado ronroco. El equipo quería que la IA del juego afectara la música. También intentaron hacer que la música evocara una reacción del jugador, ya que su familiarización con los sonidos desencadenaría una emoción previa que sintieron. El gerente de música Jonathan Mayer sintió que la música de acción del juego era atípica para la música de acción de videojuegos, afirmando que es "relativamente discreta", y que sacarla de contexto cambia la reacción inmediata a la misma. El tema del juego, "The Last of Us", fue la primera pieza musical que recibió el equipo, y quedaron muy impresionados. Con la música, el equipo tenía como objetivo "obtener emoción", en lugar de "horror". Inspirado por el uso moderado de la música en la película No Country for Old Men (2007), el equipo usó la música juiciosamente y trató de encontrar otras formas de "hacer que las palmas de las manos sudan". Las partes orquestales de la partitura fueron grabadas en Ocean Way Studios en Nashville por la Nashville Scoring Orchestra.

Además de las bandas sonoras oficiales, las pistas con licencia también aparecen en el juego. En el juego principal, durante la sección titulada "Alone and Forsaken", Joel y Ellie escuchan las canciones "I'll Never Get Out of This World Alive" y "Alone and Forsaken", ambos de Hank Williams. En el paquete de expansión descargable The Last of Us: Left Behind , Ellie y Riley bailan con la versión de Etta James de la canción "I Got You Babe". Además, "Strinf Quartet No. 3 in E-Flat Minor, Op.30" de Pyotr Ilyich Tchaikovsky y "String Quartet No. 4 in E-Minor (B.19) de Antonín Dvořák también está presente en Left Behind.

Álbumes

The Last of Us 

La banda sonora de The Last of Us comprende canciones del juego, compuesto y producido por Gustavo Santaolalla . La banda sonora abarca treinta pistas, con una duración de 56 minutos. Sony Computer Entertainment publicó por primera vez el álbum digitalmente a través de iTunes el 7 de junio de 2013 y físicamente el 13 de junio de 2013. La banda sonora también se incluyó como contenido descargable de pedido anticipado en el Paquete de Vistas y Sonidos.

La partitura orquestal, realizada por la Nashville Scoring Orchestra, se grabó en Ocean Way Studios en Nashville , mientras que la batería y la percusión de la banda sonora, interpretadas por Santaolalla, MB Gordy y Jonathan Mayer, se grabaron en EastWest Studios en Hollywood . Toda la grabación fue realizada por Mark Senasac y Aníbal Kerpel. La banda sonora fue dominada por Tom Baker en Precision Mastering en Los Ángeles. 

En el contexto del juego, la banda sonora fue bien recibida. Andy Kelly de Computer and Video Games sintió que el puntaje es "escaso y delicado"; Oli Welsh de Eurogamer se hizo eco de estas declaraciones, y agregó que la música complementa los entornos del juego. Jim Sterling de Destructoid también elogió la capacidad de la música para complementar el juego. Matt Helgeson de Game Informer elogió el trabajo de Santaolalla, calificándolo de "discreto e inquietante". Chris Kerr de Side One sintió que la banda sonora era "el compañero perfecto" del juego, afirmando que es "conmovedora, conmovedora y rebosante de desolada esperanza".Del mismo modo, Keri Honea de Game Revolution consideró que el álbum se puede "disfrutar fácilmente [ed] fuera del juego", elogiando sus pistas y sonidos inusuales. Tom Mc Shea de GameSpot nombró la música como una de las características más destacadas del juego, calificándola de "excepcional" y elogiando su incorporación durante escenas emocionales. Thom Jurek de AllMusic elogió la variedad del álbum, afirmando que Santaolalla logra "atraer y mantener la atención del oyente".

The Last of Us: Volumen 2 

The Last of Us Volume 2 , la banda sonora del contenido descargable The Last of Us: Left Behind , presenta composiciones del juego, compuesto y producido por Gustavo Santaolalla. También presenta obras de Andrew Buresh, Anthony Caruso y Jonathan Mayer, así como algunas pistas adicionales del juego principal. La banda sonora abarca 25 pistas, con una duración de 58 minutos. Sony Computer Entertainment publicó por primera vez el álbum en iTunes y Amazon Music el 7 de febrero de 2014, una semana antes del lanzamiento de Left Behind.

La grabación y masterización de la banda sonora se realizó en los mismos lugares que el primer álbum. La partitura orquestal, interpretada por la Nashville Scoring Orchestra, se grabó en Ocean Way Studios en Nashville, mientras que la batería y la percusión de la banda sonora, interpretadas por MB Gordy, Santaolalla y Mayer, se grabaron en EastWest Studios en Hollywood . Todas las grabaciones y mezclas fueron completadas por Aníbal Kerpel, con mezclas adicionales por Mark Senasac, Joel Yarger, Mayer y Caruso. La banda sonora fue masterizada por Marc Senasac en PlayStation Recording Studios.

En el contexto del juego, la banda sonora fue generalmente bien recibida. Mike Futter de Game Informer sintió que la banda sonora mejora el juego. Adnan Riaz de Nouse hizo eco de comentarios similares, afirmando que la banda sonora acompaña algunos de los "momentos cruciales" del juego, y que "construye la atmósfera para los intercambios" entre los personajes.

Legado 
The Last of Us ganó Excellence in Musical Score en los SXSW Gaming Awards 2014, y la banda sonora recibió nominaciones en los 10th British Academy Video Games Awards y Spike VGX 2013, y de Hardcore Gamer, IGN y GameTrailers. El tema principal del juego se realizó en vivo en los Spike Video Game Awards 2012 en Culver City , California , el 7 de diciembre de 2012. Música de The Last of UsTambién se realizó en vivo en The Last of Us: One Night Live en Santa Mónica , California , el 28 de julio de 2014. El evento contó con escenas del juego interpretadas en vivo por los actores, acompañadas por la partitura del juego, realizada por Santaolalla y su banda. La popularidad del juego ha llevado a numerosas versiones de la música lanzadas por varios artistas, como el violinista Taylor Davis, el guitarrista Igor Presnyakov y el músico Ben "Squid Physics" Morfitt.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial

Bandas sonoras de 2013
Bandas sonoras de 2014
Álbumes producidos por Gustavo Santaolalla
Bandas sonoras de videojuegos